Frankfurt-Nord-West ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main.

Er grenzt im Nordosten an Frankfurt-Kalbach-Riedberg, im Osten an Frankfurt-Mitte-Nord und im Süden an Frankfurt-Mitte-West.

Politik 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2021: zusätzlich: PARTEI: 1,2 %

Gliederung 
Frankfurt-Nord-West ist in zwei Stadtteile aufgeteilt:
 Heddernheim
 Niederursel
Außerdem gehört zum Ortsbezirk noch der Stadtbezirk Praunheim-Nord.

Einzelnachweise 

NordWest
Frankfurt-Heddernheim
Frankfurt-Niederursel